Флінн () — прізвище ірландського походження.

Особи 
 Вінс Флінн (; 1966—2013) — американський письменник
 Ґіліян Флінн (; 1971) — американська письменниця, сценаристка, авторка коміксів
 Джером Флінн (; 1963) — англійський актор та співак
 Джонні Флінн (; 1989) — американський професійний баскетболіст
 Едвард Флінн (; 1909—1976) — американський боксер, олімпійський чемпіон (1932)
 Еррол Флінн (; 1909—1959) — голівудський актор 1930—1940-х років австралійсько-ірландського походження
 Майкл Томас Флінн (; 1958) — американський політик і військовик, колишній радник президента США з національної безпеки
 Майкл Френсіс Флінн (; 1947) — американський письменник і статистик
 Робб Флінн (, уроджений Лоуренс Метью Кардін, ; 1967) — вокаліст і гітарист метал-групи «Machine Head»

Вигадані персонажі 
 Кендес Флінн () — один з головних персонажів мультсеріалу «Фінеас і Ферб»
 Фінеас Флінн () — один з головних героїв анімаційного телевізійного серіалу «Фінеас і Ферб»

Інше 
 2994 Флінн (2994 Flynn) — астероїд головного поясу